O Ford Cargo 1317e é um caminhão com motor eletrônico produzido pela Ford Caminhões na unidade de São Bernardo do Campo, em SP, Brasil.

Este modelo possui motor eletrônico Cummins Interact 4.0 170 P5, de 4 cilindros em linha, com 170cv de potência a 2.500rpm e torque de 61,3 kgfm @ 1.500 rpm (de gerenciamento eletrônico).

Com capacidade máxima de tração de 23 toneladas, pode ser utilizada para aplicações como caminhão-tanque, para transporte de bebidas, gás e carga seca, saindo de fábrica nas cores branca, vermelho, prata ou customizada de acordo com a necessidade da empresa a adquirí-lo.

Ligações externas 
 

Caminhões da Ford